Kupa má více významů:
geografie
 kupa –  tvar zemského povrchu tvořený vyvýšeninou nad okolní terén, typickou s ploše zaoblenou vrcholovou částí neboli povrchový tvar ve významu kopec, vrch, hora
 Biskupská kupa – vrch 889 m n. m.  ve Zlatohorské vrchovině
 Kupa – kopec 503,2 m n. m., Bernartice, okres Písek

stavby 
 Rozhledna na Kupě – postavená v roce 2009 na vrcholu kopce s názvem Kupa u Jestřebic, obec Bernartice, okres Písek
 ubytovna Kupa – dominantní výškové budovy na Jižním Městě v Praze

sídelní útvar
 Kupa – obec v Maďarsku v župě Borsod-Abaúj-Zemplén

vodní tok
 Kupa (přítok Sávy) – řeka v Chorvatsku, přítok Sávy
 Kupa (přítok Kuty) – řeka v Irkutské oblasti v Rusku, přítok Kuty
 Kupa (přítok Lėvuo) – řeka na severu Litvy, pravý přítok řeky Lėvuo 

meteorologue
 kupa – český název oblaku Cumulus

astronomie
 kupa galaxií – například kupa galaxií v Panně nebo kupa galaxií v Peci

Související články 
 Kopa
 Kupka

Externí odkazy